Die Comarca Logroño ist eine der zwölf Comarcas in der autonomen Gemeinschaft La Rioja.

In der Comarca befinden sich 32 Gemeinden. Die Gesamtfläche beträgt , sie hat  Einwohner (), davon entfallen alleine auf die Hauptstadt Logroño  Einwohnern. Die durchschnittliche Meereshöhe beträgt 536,3 Meter.

Gemeinden

Geschichte 
Die archäologische Artefakte und bauliche Überreste belegen eine frühe keltiberische und römische Besiedlung der Region. Die Funde aus der Zeit der Keltiberer sind auf das 2. Jahrhundert v. Chr. datiert. Die römischen Funde der Siedlungen stammen aus der Zeit von Leovigild, der 569 bis 586 König der Westgoten in Spanien war.

Wirtschaft und Infrastruktur 
Das Wirtschaftsleben in der Comarca de Logroño ist, typisch für die Region La Rioja, geprägt von Winzerbetrieben, die Weine nach der Herkunftsbezeichnung Rioja herstellen. Weitere bedeutende Wirtschaftszweige sind die Keramik- und Weißblechverarbeitung, Dienstleistungen sowie der Gemüseanbau.

Klima 

Das Wetter in der Comarca ist durch ihre Lage in Rioja Media typisch für das sogenannte kontinentale mediterrane Klima.  Die jährliche Durchschnittstemperatur beträgt 13,5 °C. Die Temperatur kann jedoch auch im Winter fünf Grad unter Null sein; während im Sommer das  Thermometer durchaus die Fünfunddreißiggradmarke erreicht. Der durchschnittliche jährliche Niederschlag liegt bei 400 mm.

Logrono
Geographie (La Rioja)